Crónica del alba puede referirse a:

Crónica del alba, escrita por Ramón J. Sénder;
Crónica del alba. Valentina la primera parte de la película basada en el libro de Ramón J. Sénder, dirigida por Antonio José Betancor;
1919: Crónica del alba 2ª parte, la segunda parte de la película dirigida por Antonio José Betancor.